Trešnjevica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Trešnjevica, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Trešnjevica, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Trešnjevica, un autre village situé dans la municipalité de Konjic ;
en Serbie
Trešnjevica, un village situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor ;
Trešnjevica, une localité située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
Trešnjevica, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.